

Унікув — село в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Унікув — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства